Pospiviroidae — семейство вироидов, к которому относят первый открытый вироид — PSTVd. Их вторичная структура имеет ключевое значение для их биологической активности. Классификация этого семейства основана на различиях в последовательности в области неизменного центрального участка вироида. Геном этих вироидов включает (в порядке расположения): концевой участок LH, патогенный участок, неизменяющийся центральный участок, переменный участок и конечный RH-участок. Репликация Pospiviroidae идёт асимметрично, за счёт РНК-полимеразы, рибонуклеазы и РНК-лигазы хозяйской клетки.

Классификация 
На апрель 2018 года в семейство Pospiviroidae включают 5 родов и 28 видов:
 Род Pospiviroid — типовой вид: вироид веретеновидности клубней картофеля (PSTVd)
 Род Hostuviroid — типовой вид: вироид, вызывающий заболевание хмеля (HSVd)
 Род Cocadviroid — типовой вид: вироид каданг-каданга кокосовой пальмы (CCCVd)
 Род Apscaviroid — типовой вид: вироид, вызывающий заболевание кожуры яблока
 Род Coleviroid — типовой вид: вироид, поражающий колеус Блюме

Примечания

Ссылки 
 Viroids and Virusoids.

Вироиды
Семейства вирусов